Magurka – nazwa wielu szczytów górskich pochodzenia wołoskiego (zob. Magura).

Szczyty 
 Magurka – szczyt w Beskidzie Makowskim w Grupie Mędralowej 
 Magurka – szczyt w Beskidzie Makowskim w Paśmie Jałowieckim
 Magurka – szczyt w Beskidzie Makowskim w Paśmie Koskowej Góry
 Magurka – szczyt w Beskidzie Śląsko-Morawskim
 Magurka – szczyt w Bieszczadach Zachodnich
 Magurka – szczyt w Magurze Orawskiej
 Magurka – szczyt w Magurze Spiskiej
 Magurka – szczyt w Małej Fatrze na Słowacji
 Magurka (1126 m) – szczyt w Tatrach Niżnych na Słowacji
 Magurka (1650 m) – szczyt w Tatrach Niżnych na Słowacji (w ich grani głównej)
 Magurka – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1` podstawowa
 Magurka – przysiółek wsi Grzechynia w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Magurka – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Magurka – schronisko turystyczne w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Wilkowice
 Magurka – przysiółek wsi Wilkowice w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Wilkowice

Inne 
  Magurka – osada słowackiej miejscowości Partizánska Ľupča

Zobacz też 
 Magurka Wilkowicka
 Magurka Wiślańska
 Magurka Radziechowska